Een overzicht van RSC Anderlecht in het seizoen 1974/75, waarin het de beker veroverde en derde werd in de competitie.

Spelerskern

Technische staf

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Belle-Vue
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Mei 1975

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Externe links
Officiële site

Afbeeldingen

RSC Anderlecht naar seizoen